Robert Threshie Reid, 1. hrabia Loreburn (1846-1923) – brytyjski polityk, minister
 Robert Lewis Reid (1862-1929) – amerykański malarz impresjonista.
 Robert Reid (ur. 1955) – amerykański koszykarz
 Robert Reid – szkocki pilot rajdowy, mistrz świata wraz z Richard Burnsem